Селеджень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Грозешть.
 Селеджень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Думбревень.